Por Natalia Romero puede referirse a:

 Natalia Romero Jaramillo (1980-), atleta chilena.
 Natalia Romero Talguia (1985-), periodista y política chilena.
 Natalia Romero Franco (1988-), atleta española.